Професионалната гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи „акд. Благовест Сендов“ е образователна институция, тип "Гимназия", открита на 15 септември 2020 г. в гр. Варна.

История 
Новото държавно училище е създадено по инициатива на министъра на образованието и науката и се реализира в резултат на успешно сътрудничество между Техническия и Икономическия университет в гр. Варна.

Гимназията е разположена в учебния корпус на Техническия университет. Учебните предмети от специфичната професионална подготовка се водят от преподаватели от двата университета, а за част от изучаваните дисциплини на разположение на учениците и учителите ще бъдат предоставени и учебните лаборатории на висшите училища.

Държавният план-прием се определя и предлага от академичните съвети на двата партниращи си университета.

Гимназията е открита със заповед № РД-14-70 от 29 ноември 2019 г. на министъра на образованието и науката - Красимир Вълчев. Същия присъства на концерта на гиманазията, организиран през 2022г.

През 2022 г. гимназията организира своя първи концерт, чрез който се съобщи патрона на гимназията - академик Благовест Сендов

Специалности 
 Системно програмиране
 Електронна търговия
 Охранителна техника и системи за сигурност – трета степен на професионална квалификация
 Възобновяеми енергийни източници
 Машини и системи с цифрово програмно управление (ЦПУ) – трета степен на професионална квалификация

Източници 

Гимназии във Варна
Гимназии в България